HMS Dücker kan syfta på:

 – en fregatt i svenska flottan sjösatt 1715
 – en galär i svenska flottansjösatt 1726